Тимофе́й Андре́евич Листопа́д (; 12 октября 1988 года, Киев, УССР) — украинский футболист, полузащитник.

Игровая карьера 
Футболом Тимофей начал заниматься в спортивной школе киевского «Динамо», где первым тренером был Александр Васильевич Леонидов. Через три года продолжил обучение в другой киевской школе — «Смена-Оболонь».

В 2005 году получил приглашение от профессионального клуба «Борисфен». Дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины 16 июня 2005 в матче против «Металлурга» (Запорожье).

В ноябре 2006 года подписал контракт с донецким «Металлургом», после чего вместе с партнёрами Андреем Бурдианом, Иваном Заблоцким, Сергеем Сидихиным был направлен на полгода в аренду в армянский «Бананц». Выступая в этой команде, в матче «Киликия» — «Бананц» отметился своим первым голом за профессиональный клуб, забив мощным ударом с 35 метров. С 2007 года на правах аренды играл в клубах первой лиги «Сталь» (Днепродзержинск) и «Сталь» (Алчевск), а также второлиговом «Титане» из Донецка.

После окончания действия контракта игрок вернулся в Киев, где в составе команды «Киев-НПУ» участвовал в соревнованиях на первенство Украины по футзалу. Впоследствии играл в футбольном клубе «Путровка», соревновавшемся в первенстве Украины среди любительских коллективов. Там игра защитника привлекла внимание главного тренера черкасского «Славутича» Александра Кирилюка, который вскоре пригласил Тимофея в свою команду, где центральный защитник стал игроком основного состава. После окончания действия контракта летом 2012 года покинул черкасский клуб, перейдя к новичку первой лиги ФК «Полтава», за который дебютировал 14 июля в гостевом поединке против черновицкой «Буковины». Этот поединок так и остался единственным в составе полтавской команды. Вскоре Тимофей оставил Полтаву, заключив соглашение с тернопольской «Нивой», за которую дебютировал 18 августа в матче против своей бывшей команды «Славутич».

В начале 2015 года Тимофей подписал контракт с клубом «Нефтяник-Укрнефть».

Выступления за сборную 
В 2006 году вызывался в юношескую сборную Украины, за которую сыграл 3 матча.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Армении: (2006)

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Борисфен»
Игроки ФК «Княжа»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Титан» Донецк
Игроки ФК «Черкащина»
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»